Personen:
 Hermannus van Tongeren jr., Nederlands verzetsman
 Hermannus van Tongeren sr., Nederlands verzetsman en grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
 Hermannus van Tongeren (kunstenaar), kunstenaar

 Vrijmetselaarsloge Hermannus van Tongeren, Nederlandse vrijmetselaarsloge